Muskeg steht für:

 Muskeg (Boden), besondere Form eines Regenmoorbodens in der Arktis
 Muskeg (Schneemobil), Schneemobiltyp des kanadischen Herstellers Bombardier
 Muskeg (Wisconsin), Ort im Bayfield County, Wisconsin, USA
 Muskeg Gap, Isthmus im Grahamland, Antarktika
 Muskeg River, diverse Flüsse